Bergen Street (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 Bergen Street (Eastern Parkway Line), een station van de metro van New York aan de Eastern Parkway Line